El término rack puede referirse a:
 Rack, armazón destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
 RACK, el acrónimo del inglés Risk Aware Consensual Kink, o riesgo asumido y consensuado.